Carnots sats kan avse:

 Carnots sats (geometri) – en sats i euklidisk geometri uppkallad efter Lazare Carnot (1753-1823).
 Carnots sats (termodynamik) – en sats inom termodynamik uppkallad efter Sadi Carnot (1796-1832).